Het WTA-tennistoernooi van Bakoe (officieel Baku Cup) van 2013 vond plaats van 22 tot en met 28 juli 2013 in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Bojana Jovanovski was als eerste geplaatst. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het zevende reekshoofd Elina Svitolina uit Oekraïne won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Israëlische Shahar Peer in twee sets. Svitolina wist voor het eerst het toernooi van Bakoe op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek werd al in haar openingspartij uitgeschakeld, door het vierde reekshoofd.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Iryna Boerjatsjok en Valerija Solovjeva had de tweede zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Boerjatsjok prolongeerde haar titel aan de zijde van Oksana Kalasjnikova.

Het eerste reekshoofd, Mandy Minella en Chanelle Scheepers, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Iryna Boerjatsjok en Oksana Kalasjnikova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Eléni Daniilídou en Aleksandra Krunić in de match-tiebreak, nadat de tweede set al in een tiebreak was geëindigd. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Oekraïense Boerjatsjok had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Georgische Kalasjnikova ook.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Russin Jekaterina Jasjina. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bakoe 2013
Bakoe